Sebastian Ilsung ist der Name folgender Personen:

* Sebastian Ilsung (Politiker) († 1425), deutscher Politiker, Bürgermeister von Augsburg 
 Sebastian Ilsung (Diplomat) († 1469), deutscher Diplomat und Reiseschriftsteller 
 Sebastian Ilsung (Jurist) († um 1522), deutscher Jurist, Richter und Hofbeamter 
 Sebastian Ilsung (Domkapitular) († vor 1600), deutscher Domkapitular und Musikaliensammler